Svenska Superligan 2018/2019 var Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2018/2019. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och de två sista flyttades ner till Allsvenskan.

Täby FC blev svenska mästare efter att ha besegrat KAIS Mora IF i finalen.

Grundserien

Tabell

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av fem matcher. Finalen avgjordes i en match som spelades den 27 april 2019 i Globen, Stockholm.

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 5
Mora–Jönköping

 Pixbo–Rönnby

 Iksu–Dalen

Täby–Endre

Semifinaler
Matcher spelades i Bäst av 5
 Mora-Pixbo

Iksu–Täby

Final
 Mora-Täby

Täby svenska mästare

Källor

Externa länkar 

 Svenska superligan

Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2019
Innebandysäsongen 2018/2019
2018/2019